Hipparchos (griechisch , lateinisch Hipparchus) ist der Name von:

 Hipparchos (Astronom), griechischer Astronom und Geograph
 Hipparchos (Tyrann von Athen), ein Tyrann von Athen
 Hipparchos (Komödiendichter), Komödiendichter der Neuen Komödie
 Hipparchos (Pythagoreer), angeblicher antiker Pythagoreer, eine fiktive Person
 Hipparchos von Stageira, Schüler des Diogenes Laertios
 Hipparchos (Schauspieler), Schauspieler aus Korinth
 Hipparchos (Dichter), hellenistischer Dichter
 Marcus Antonius Hipparchos, Freigelassener des Marcus Antonius

Hipparch ist:
 Hipparch (Amt), antiker griechischer Befehlshaber der Reitertruppen

Hipparchus, andere Bedeutungen:
 Hipparchus (Mondkrater), benannt nach dem Astronomen
 (4000) Hipparchus, nach dem Astronomen benannter Asteroid
 Hipparcos, ein europäischer Astrometrie-Satellit
 Hipparchos (Dialog), ein literarischer Dialog
 Hipparcos-Katalog, ein Sternkatalog basierend auf den Daten des Satelliten Hipparcos
 Hipparchos-Zyklus, ein Sonnenkalender